Campen o Kampen può riferirsi a:

Geografia 
Campen (Germania), un villaggio alla foce del fiume Ems, Germania nord-occidentale, sede del Faro di Campen
Kampen (Sylt), un comune sull'isola di Sylt, Germania
Kampen (Overijssel), un comune e città dei Paesi Bassi
Kampen (Oslo), un quartiere nella città di Oslo, Norvegia
 Kampen, il nome svedese di Kamppi, un distretto in Helsinki, Finlandia

Musica 
Kampen – album degli Elite del 2004
 Kampen – album degli Arckanum del 1998

de:Campen